Herculius - cognomen romano
Herculius – titolo spettante a Massimiano, augusto dell'impero romano nel III-IV secolo
Herculius – politico dell'impero romano d'occidente nel V secolo, detto anche Erculio

Pagine correlate
Herculia